Linia ssawna – linia wężowa od punktu czerpania wody do nasady ssawnej pompy pożarniczej.

Zobacz też
linia gaśnicza
linia główna
linia zasilająca

Środki i sprzęt gaśniczy